Gminy w Czechach:
 Újezdec – gmina w powiecie Jindřichův Hradec
 Újezdec – gmina w powiecie Mielnik
 Újezdec – gmina w powiecie Prachatice
 Újezdec – gmina w powiecie Svitavy
 Újezdec – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Křížkový Újezdec – gmina w powiecie Praga-Wschód

Zobacz też:
 Újezd